O Columbian Dyip é um clube profissional de basquetebol sediado em Manila, Filipinas. A equipe disputa a Philippine Basketball Association. É propriedade da Columbian Autocar Corporation, um distribuidor exclusivo para Mahindra e Kia nas Filipinas.

História 
Foi fundado em 2014.

Ver também 
 Manny Pacquiao - o boxeador atuou em alguns jogos pelo clube e foi treinador da equipe.

Ligações externas 
Sítio em AsiaBasket 

Clubes de basquetebol das Filipinas